Black Swan Records ist der Name folgender Plattenlabel:

 Black Swan Records (1921), US-amerikanisches Jazz- und Blues-Label, später Sub-Label von Paramount Records und dann von Jazzology
 Black Swan Records, Sublabel von Island Records